La Papesse Jeanne (), film allemand réalisé par Sönke Wortmann et sorti en 2009 ;
 La Papesse Jeanne, film français réalisé par Jean Breschand et sorti en 2016.